Ledizione 1933-34 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencváros, che conquistò il suo tredicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Géza Toldi del Ferencváros con 24 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Ferencváros campione d'Ungheria 1933-34.
 Ferencvárosi FC, Újpesti FC, Bocskai SC   e Hungária FC ammesse alla Coppa dell'Europa Centrale 1934.
 Nemzeti FC retrocesso in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
Campionato ungherese di calcio